Альма ( — «питающая, кормилица, любящая»). Также форма произнесения в норме твёрдого  (яблоко).

Топонимы 
 Альма — река в Крыму.
 Альма — город в Квебеке, Канада.
 Альма — арочный мост через Сену в Париже.
 Альма — название до 1952 года железнодорожной станции Почтовая.

Другое 
 Альма (настоящее имя Александра Маке́; род. 1988) — французская певица.
 Альма (Альма-София Миеттинен; род. 1996) — финская певица.
 «Альма» — небольшой астероид главного пояса, входящий в состав семейства Эвномии.
 «Альма» — серия стационерных броненосцев 3-го ранга, построенная ВМС Франции в конце 1860-х для службы в колониях.
 Альма, или альмея — танцовщица, певица и музыкантка Египте.

См. также 
 Алма
 Альм
 Альма-Тадема
 Альме
 Альмо
 ALMA